A Girl Like Me () може значити:

 «A Girl Like Me» — альбом Емми Бантон.
 «A Girl Like Me» — альбом Ріанни.
 «Дівчина, схожа на мене: історія Гвен Араухо» () — фільм 2006 року.